Синђелић се може односити на:

 презиме
 Бранко Синђелић, југословенски кошаркаш
 Љиљана Синђелић – Николић, водитељ
 Милан Синђелић, музичар и бивши члан бенда -{Dreddup}-
 Ружица Синђелић, лик из серије „Вратиће се роде“ којег глуми Мира Бањац
 Стеван Синђелић, војвода из Првог српског устанка
 четврт Скопља
 стари назив за Народно позориште у Нишу
 касарна „Стеван Синђелић“, касарна у Нишу
 партизански -{XV}- пешадијски пук „Стеван Синђелић“
 ОШ „Стеван Синђелић“
 школа из Београда
 школа из Врања

Види још 
 ФК Синђелић